Lockhart je priimek več oseb:
 Anne Lockhart, ameriška igralka
 June Lockhart, ameriška igralka
 Leslie Keith Lockhart, britanski general
 Rob McGregor Macdonald Lockhart, britanski general
 Sharon Lockhart, ameriška fotografinja in filmska ustvarjalka
 Slatan Sharmer (v izvirniku angleško Gilderoy Lockhart), lik iz serije fantazijskih romanov o Harryju Potterju
 Thomas F. Lockhart, ameriški hokejist